Каштанова — женская форма фамилии .
 Каштанова, Анна Ивановна (1924—2010) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Каштанова, Елена Романовна (1922—?) — трактористка, Герой Социалистического Труда.
 Каштанова, Наталья Анатольевна (до замужества Говорухина; род. 1955) — советская гимнастка.
 Каштанова, Софья Андреевна (род. 1987) — российская актриса.